Mizusima Kóicsi (1965), japán tornász
 Mizusima Kóicsi (1941), japán tudós